

Mercês, municipalité située dans l'État du Minas Gerais.

Mercês, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district et la région de Lisbonne.

Homonymie de toponyme